Suhl, kreisfreie stad in de Duitse deelstaat Thüringen
 Bezirk Suhl, een voormalig Bezirk in de DDR
 Kreis Suhl-Land, een voormalig Kreis in de DDR tot 1967 ook Kreis Suhl genoemd en vanaf 1990 Landkreis Suhl
 Dreieck Suhl, een knooppunt in de Duitse deelstaat Thüringen